

Geofizyka i astronomia 
 niebo – powłoka atmosferyczna
 kolor nieba – artykuł omawiający widzialny kolor nieba
 sfera niebieska (w astronomii)

Wierzenia 
 niebo – raj, mityczna kraina lub jedna z krain stanowiących zaświaty
 niebo – pojęcie życia po śmierci dla zbawionych według nauk Kościoła katolickiego
 Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” – ruch religijny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Niebo – część kolonii Kolano w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Niebo – część wsi Osowo w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Niebo – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

W kinematografii oraz literaturze 
 Niebo – film w reżyserii Toma Tykwera (2002)
 Niebo – wiersz George’a Herberta

W muzyce 
 Niebo – album muzyczny Anny Marii Jopek (2005)
 Niebo – album muzyczny rapera Palucha (2012)
 Niebo – singel Agnieszki Chylińskiej z 2010 roku z albumu Modern Rocking
 zespół „Niebo” – studencki zespół muzyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z lat 1972–1978